Basin Street Boys steht für:

 Basin Street Boys (1935), ein amerikanisches Vokalensemble
 Basin Street Boys (1945), ein amerikanisches Vokalensemble